Kinaszewska ist ein Nachname von:
 Henryka Dobosz-Kinaszewska (* 1940), polnische Journalistin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Paula, Paulina Kinaszewska (* 1976), polnische Schauspielerin